Видангос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Ронкаль. Занимает площадь 39,20 км². Население — 100 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información sobre Vidángoz en la página oficial del Valle de Roncal
 Página personal sobre Vidángoz 

Муниципалитеты Наварры